

Скайлер — місто, штат Небраска
 Скайлер — місто, штат Нью-Йорк
 Скайлер — переписна місцевість, штат Вірджинія